Берлешть () — комуна в Румунії, у повіті Горж.
 Берлешть () — село в Румунії, у повіті Горж. Адміністративний центр комуни Берлешть.
 Берлешть () — село в Румунії, у повіті Бреїла. Адміністративно підпорядковується місту Янка.